Petr Skoumal (Trnava, 31 juli 1946) is een Slowaakse (oorspronkelijk Tsjecho-Slowaaks) componist en cabaretier. Hij is beroemd vanwege de muziek van Buurman en Buurman die hij verzorgde vanaf aflevering 2 tot aflevering 91. Al zijn cabaretshows hebben te maken met titels van Buurman en Buurman. Hij wordt vaak verward met de Petr Skoumal die inmiddels overleden is en ook in veel animatieseries muziek verzorgde.

Cabaretprogramma's 
Koberec Kuťáci (Geknoei met je tapijt) (1986)
Búdka Tapety (Vogelhuisjesbehang) (1996)
Karty Grill Nehoda (Kaarten en grillen bij autopech) (2000)
Stůňou Houpačka (Ziek in de speeltuin) (2001)
Jablko Vinári Dveře (De deur van appels) (2011)

Slowaaks componist
Slowaaks cabaretier
20e-eeuws componist
21e-eeuws componist